Jean-Jacques Daigneault est un joueur de hockey québécois né le  à Montréal.

Homonymie de patronyme